

Финал Кубка Украины по футболу 2006 — финальный матч пятнадцатого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 2 мая 2006 года на национальном спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве. В матче встретились киевское «Динамо» и запорожский «Металлург». Победу одержала киевская команда со счётом 1:0, заработав, таким образом, восьмой, в своей истории, Кубок Украины. Единственный гол в матче на 46-й минуте забил Клебер

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/32 финала

Отчёт о матче

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте ФФУ

Футбол на Украине в сезоне 2005/2006
2006
Матчи ФК «Динамо» Киев
Матчи ФК «Металлург» Запорожье
Футбольные соревнования в Киеве
События 2 мая
Май 2006 года